McEwans Lager Welsh Classic, een golftoernooi voor vrouwen
 Welsh Golf Classic, een golftoernooi voor mannen